Paseo de ronda puede referirse a:

 Un pasillo estrecho o adarve, situado sobre una muralla, habitual en las fortificaciones y cercas que rodeaban las poblaciones desde la Antigüedad.

En las modernas ciudades esa figura ha servido de modelo para enunciar el camino, paseo o cinturón formado por una serie de avenidas o calles que llegan a constituir un anillo circulatorio en torno a la urbe en sus distintas fases de expansión, así, por ejemplo:

 Paseo de Ronda (Madrid) o segundo cinturón de circunvalación de Madrid, de principios del siglo XX;
 Gran Paseo de Ronda (Lérida);
 Las Rondas y Los Bulevares fruto del Ensanche de Madrid en 1861;
 Anillo Periférico (Valle de México), gran vía circulatoria periférica de México D.F.
 Ronda de San Pedro en Barcelona;
 Ronda del Mig o Primer Cinturón de Ronda de Barcelona;

Otras denominaciones aproximadas:
 Camino de ronda en la costa catalana;
 Ronda (desambiguación).